Prairie View Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Prairie View Township (Kansas)
 Prairie View Township (Minnesota)
 Prairie View Township (South Dakota)